Райт, Кэтрин Хескел (August 19, 1874 – March 3, 1929) — родная сестра братьев Райт
 Райт, Кэти — американская актриса